

Localidades

Grundy (Virgínia)
Condado de Grundy

Outros
13927 Grundy‎

Desambiguação